Le tournoi US Open féminin 2006 est l'édition 2006 du tournoi US Open qui se déroule du 6 au  au Heights Casino à New York. Cette édition est aussi connue sous le nom de Carol Weymuller Open 2006.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 joueuses qualifiées. 

En finale, Rachael Grinham l'emporte face Natalie Grainger.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Carol Weymuller Open
 US Open
 US Open de squash masculin 2006

Liens externes 
 Page Squash player

Féminin 2006
Squash en 2006
Sport aux États-Unis en novembre 2006
Carol Weymuller Open